Angustia:
  : cité dace
 Angustia : genre de mouche
 , film espagnol de José Antonio Nieves Conde sorti en 1947
 Angustia, film espagnol sorti en 1987